Генрих Брандт  () (19 августа 1891 Дюссельдорф, Германия — после 1933 года) — немецкий режиссёр и сценарист немого кино.

Жизнь и работы 
Брандт изучал искусство и литературу и, защитившись, получил ученую степень кандидата наук. Он служил в это времени ассистентом литературного института при университете Киля. Затем Брандт работал журналистом в качестве театрального и литературного критика. Затем по собственной инициативе перешёл работать как режиссер сцены в родной Дюссельдорф и в Дрезден, временно был руководителем Бухарестского придворного театра, а также Немецкого театра в Хельсинки.

В конце войны (1918 год) Генрих Брандт увлекается фильмами и начинает работать в качестве сценариста. 2 года он был руководителем производства художественных фильмов немецкой национальной компании "Немецкого фото-общества" (Deutsche Lichtbild-Gesellschaft). В 1921 году Генрих Брандт предпринял режиссерский дебют, сняв "Мстителя Давоса". В начале 1924 года он совершил рабочее путешествие по Швейцарии, последующие профессиональные путешествия вели его в Венецию, Рим и Париж. В 1926 году он прекращает заниматься выпуском кинофильмов и обращается, вероятно, к теории кино. Точно также, как Эрве Дюмон (Hervé Dumont) написал историю Швейцарского кино, так же и Брандт с 1933 года становится „одним из самых авторитетных кино-теоретиков нацизма“.

Генрих Брандт был женат на актрисе Гертруде Арнольд (Gertrud Arnold).

Фильмография 
 1919: Мисс Сара Симпсон (Miss Sarah Simpson) (сценарий)
 1921: Чёрная роза фон Круска  (Die schwarze Rose von Cruska) (сo-режиссёр)
 1922: Борьба вокруг себя (Der Kampf ums Ich) (режиссёр и сценарий)
 1923: Духовидец (Der Geisterseher)
 1924: Мститель Давоса (Der Rächer von Davos) (режиссёр, со-сценарий)
 1925: Найденная невеста (Die gefundene Braut) (сценарий)
 1926: Сила в вере (In Treue stark) (режиссёр)
 1926: Борьба полов (Kampf der Geschlechter) (режиссёр)

Примечания

Литература 
 Kurt Mühsam / Egon Jacobsohn: Lexikon des Films. Verlag der Lichtbildbühne, Berlin 1926. S. 26.

Ссылки 
 Heinrich Brandt 

Журналисты Германии
Кинорежиссёры Германии
Киносценаристы
Сценаристы немого кино
Сценаристы Германии
Родившиеся в 1891 году
Умершие в XX веке
Режиссёры немого кино